Jeleń peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jeleń, un village dans le powiat de Działdowo
 Jeleń, un village dans le powiat de Mrągowo
 Jeleń, un village dans le powiat de Pisz

dans d'autres voïvodies
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Łódź
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Lublin
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Jeleń, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale